A Copa Brasil Central de Rugby 2009 (conhecida também como Pequi Nations) foi uma competição que envolveu clubes brasileiros de rugby dos estados de Goiás, Mato Grosso do Sul e do Distrito Federal. O Brasília Rugby se tornou campeão da competição. 

Os clubes que participaram da competição foram os seguintes: 

 Brasília Rugby - Brasília
 Campo Grande Rugby Clube - Campo Grande
 Goiânia Rugby Clube - Goiânia

Tabela 

Os clubes se enfrentaram em turno e returno. Abaixo, os jogos do campeonato: 

A classificação final é a seguinte:

Copa Brasil Central de Rugby
Rugby de 2009 no Brasil‎